Сенницы:
 Сенницы — усадебный комплекс в Озёрском районе Московской области.
 Сенницы — род дневных бабочек из семейства Nymphalidae.
 Сенницы — деревня в Псковском районе Псковской области, Логозовская волость.
 Сенницы-1 — село в городском округе Озёры Московской области.
 Сенницы-2 — село в городском округе Озёры Московской области.

См. также 

 Сенница
 Сеница